Eine Hallplatte bezeichnet:

 eine Vorrichtung zur Erzeugung eines künstlichen Nachhalles: siehe Hallplatte (Akustik)
 das auf dem Hall-Effekt beruhende Sensorelement von Hallsensoren